Bad Day (Daniel Powter), een nummer van de Canadese zanger Daniel Powter uit 2005
 Bad Day (film), een Britse film uit 2010
 Bad Day (Fuel), een nummer van de Amerikaanse rockband Fuel uit 2001
 Bad Day (R.E.M.), een nummer van de Amerikaanse rockband R.E.M. uit 2003